Kuussuaq Kangilleq bezeichnet:
 Kuussuaq Kangilleq (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuussuaq Kangilleq (Fluss, Sisimiut) (auch Kuussuaq), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland